Крис Рэй Уилкокс (; родился 3 сентября 1982 года в Роли, штат Северная Каролина) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Бостон Селтикс».

Биография 

Играет на позиции тяжёлого форварда и центрового. Был выбран на драфте НБА 2002 года под 8-м номером командой «Лос-Анджелес Клипперс». Также выступал за «Сиэтл Суперсоникс» (с 2008 года клуб называется «Оклахома-Сити Тандер»), «Нью-Йорк Никс» и «Детройт Пистонс». Учился в Мэрилендском университете в Колледж-Парке, стал победителем студенческого чемпионата США в 2002 году.

Ссылки 
 Крис Уилкокс на официальном сайте НБА
 Официальный сайт
 профайл на сайте www.basketballreference.com

Баскетболисты США
Игроки «Мэриленд Террапинс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Родившиеся в Роли